Бэ́д-Ри́вер ():
 Бэд-Ривер — река в центральной части Южной Дакоты, США.
 Бэд-Ривер — река на севере Висконсина, США.
 Бэд-Ривер — река в Мичигане, США.
  Бэд-Ривер —  индейская резервация народа оджибве, расположенная в северной части штата Висконсин, США.